Sam Ftorek (né le  à Phoenix, dans l'état de l'Arizona aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 1998-1999. Il évolue avec les Wings de Kalamazoo dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || St. Anselm College || ECAC-E ||25 ||8 ||17 ||25 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Lynx d'Augusta || ECHL ||62 ||11 ||18 ||29 ||128 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1999-2000 ||Kloten Flyers || LNA ||11 ||1 ||0 ||1 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Lynx d'Augusta || ECHL ||29 ||6 ||7 ||13 ||49 ||12 ||4 ||4 ||8 ||29
|-
|2000-2001 || Mysticks de Mobile || ECHL ||72 ||15 ||18 ||33 ||89 ||10 ||2 ||1 ||3 ||29 
|-
|2001-2002 || Bracknell Bees || EIHL ||47 ||18 ||15 ||33 ||36 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2002-2003 || Generals de Greensboro || ECHL ||72 ||33 ||28 ||61 ||135 ||8 ||2 ||4 ||6 ||26
|-
|2003-2004 || Generals de Greensboro || ECHL ||18 ||11 ||10 ||21 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Monarchs de Manchester || LAH ||52 ||6 ||9 ||15 ||63 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan="2"|2004-2005 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||10 ||0 ||5 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Falcons de Fresno || ECHL ||48 ||11 ||23 ||34 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Lynx d'Ausguta || ECHL ||63 ||11 ||29 ||40 ||56 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||59 ||19 ||21 ||40 ||63 ||8 ||3 ||8 ||11 ||8
|-
|2007-2008|| Alba Volán Székesfehérvár || EBEL ||6 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Prairie Thunder de Bloomington || LIH ||28 ||19 ||13 ||32 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || EHC Munich || 2. GBun ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Gorillas d'Amarillo || LCH ||64 ||20 ||45 ||65 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||71 ||26 ||33 ||59 ||41 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2010-2011 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||71 ||9 ||41 ||50 ||77 ||19 ||7 ||14 ||21 ||10
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||63 ||11 ||32 ||43 ||56 ||14 ||3 ||7 ||10 ||9
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||62 ||9 ||28 ||37 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||70 ||13 ||34 ||47 ||52 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2014-2015 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||70 || 3|| 32||35 ||73 || 5||1 ||2 ||3 || 4

Notes et références 

Naissance en novembre 1974
Naissance à Phoenix (Arizona)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Mysticks de Mobile
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Bracknell Bees
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Munich
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár